TMA — многозначная аббревиатура из кириллических букв:

 TMA — Team Martial Arts, англоязычный акроним, обозначающий командные боевые искусства.
 TMA — 3,4,5-триметоксиамфетамин